Ентомологічний заказник місцевого значення «Писарівський» (втрачений) була оголошена рішенням Черкаського ОВК 21.11.1984 року у с.Сушківка (Уманський район, Черкаська область). Площа –  1 га.

Рішенням Черкаської обласної ради №15-4 від 08.04.2000 року об’єкт було скасовано.

Скасування статусу відбулось по формальній причині начебто зникнення на території комах-ентомофагів, що є непередбаченою законодавством причиною скасування ПЗФ .

Джерела 

Втрачені природоохоронні території (2000—2015)
Втрачені природоохоронні території Черкаської області